Magloire Kabemba Okandja né à Kinshasa le , est un homme politique de la République Démocratique du Congo, nommé par le gouverneur André Kimbuta le 7 août 2017 ministre provincial des Affaires foncières, de l'Agriculture et du Développement rural.

Notes et références 

Ministre des Affaires foncières de la république démocratique du Congo
Ministre de l'Agriculture de la république démocratique du Congo
Ministre du Développement rural de la république démocratique du Congo